Madel ist die Bezeichnung für:

 einen Fluss in Thüringen; siehe Madel
 einen Ortsteil von Burg (bei Magdeburg); siehe Madel (Burg bei Magdeburg)
 ein weibliches Kind; siehe Mädchen

Madel ist der Familienname von:
 Johannes Madel (1887–1939), deutscher Geologe und Professor für Bergbau
 Uwe Madel (* 1965), deutscher Autor, Fernsehmoderator und -redakteur

Siehe auch:
 Mädel